25. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Paryżu w dniach 18 - 19 października 1946. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci USA. Udział wzięło 79 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

1946 w sporcie
1946 we Francji
Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów